

Sigle 
 Mouvement Républicain Sénégalais – partito politico senegalese
 Moto-Rimorchiata Saglio – elettromotrice tranviaria romana

Codici 
 MRS – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Marsiglia-Provence, Marsiglia, Francia
 mrs – codice ISO 639-3 della lingua maragus

Abbreviazioni 
 Mrs (UK) o Mrs. (USA) – Abbreviazione dell'inglese Mistress. In italiano signora.

Altri progetti